Улица Повитряная (в народе Повитря́на) — улица в Зализничном районе Львова на Левандовке. Простирается от улицы Левандовской до Роксоляны.

Ранее средняя часть улицы (от Сяйво до Калнышевского) была выстлана брусчаткой. Однако осенью 2011 года она была заасфальтирована.

Название 
С 1922 года улица называлась «3 мая» в честь Конституции Речи Посполитой, принятой 3 мая 1791 года. В 1933 году переименована на «Льотничую» в честь старого львовского аэропорта, который размещался рядом. Во времена немецкой оккупации в 1943 году улицу переименовали на «Кульгаусгассе». В июле 1944 года название «Льотничая» было возвращено. С 1950 года получила современное название «Повитряной».

Часть улицы от улицы Суботовской до Роксоланы, которая появилась в 1958 году, получила название «Новоповитряная». В 1963 году её присоединили к Повитряной.

Здания 
 № 1. В советские времена здесь был магазин «Техника» управления «Львовэлектромашснабсбыта». В 2000-х годах здесь открылся фирменный магазин при Львовском хладокомбинате.
 № 2. Львовский хладокомбинат.
 № 5, 6, 8, 9, 12. Двухэтажные жилые барачные дома конца 1950-х — начала 1960-х годов. В доме № 6 в 1950-х годах был Народный суд Зализничного района, в доме № 8 — книжный магазин.
 № 15. Жилой дом. В 1950-х годах здесь находилась обувная ремонтная мастерская.
 № 20. Бывший кинотеатр «Спутник» (в 1950-х годах — имени Коцюбинского), в 2000-х годах — ночной клуб «Дали».
 № 24. В советские времена здесь был овощной магазин, с 1990-х годов — магазин «Левандовский Газда» с кофейней.
 № 38. В 1950-х годах здесь была мастерская индпошива одежды, сейчас этого адреса не существует.
 № 43. Во времена СССР здесь был магазин «Продукты».
 № 99. Поликлиника Клинической больницы Львовской железной дороги.

На пересечении Повитряной с улицей Ганкевича с послевоенных времен есть пруд (Левандовское озеро). На улице есть исправная водяная колонка.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ілько Лемко. Левандівка-2 // Львівська газета. — Вип. № 1 (309) від 3 січня 2008.
 Мельник Б. В. Покажчик сучасних назв вулиць і площ Львова // Довідник перейменувань вулиць і площ Львова. — Львів : Світ, 2001. — Т. 1. — С. 48. — ISBN 9666031159.

Повитряная